Analitzador de xarxes

 Espectrofotòmetre: en òptica, un instrument per a mesurar la reflectivitat o reflectància de les superfícies reflectores

 Opto-reflectòmetre de domini temporal

 Reflectòmetre (electrònica): En electrònica, un acoblador direccional que conté detectors calibrats coincidents en tots dos braços de la línia auxiliar, o un parell d'acobladors single-detector orientat a fi de mesurar la potència elèctrica que flueix en ambdues direccions de la línia principal.

 Reflectòmetre de domini temporal

 Humidímetre

Pàgines de desambiguació